Schipholtunnel (auto), een tunnel aan de A4
Schipholspoortunnel, een tunnel aan de Schiphollijn
Abdijtunnel, een bustunnel die ook wel de Schipholtunnel wordt genoemd.